11-й чемпионат Узбекистана по футболу 2002 года среди клубов Первой лиги. Проводился в 2 круга (с участием 17 клубов) с 31 марта по 27 ноября 2002 года.

Участники 

 «Хорезм» (Ургенч) сменил название на «Джайхун» (Ургенч).
 ФК «Куштепа» отказался от участия в турнире.

Итоговая таблица 

 С ФК «Шурчи» снято 6 очков за нарушение регламента.
 «Задарё-Транс» и ФК «Риштан» снялись с турнира после 1-го круга.

Бомбардиры

См. также 
 Высшая лига Узбекистана 2002
 Вторая лига Узбекистана 2002
 Кубок Узбекистана 2001/2002

Ссылки 
 Uzbekistan 2002 

2002
Спорт в Узбекистане в 2002 году